Es imposible è il quarto album di inediti del gruppo musicale argentino Miranda!

Il disco 
Pubblicato a metà 2009, il disco è stato anticipato dal singolo "Mentía", che ha raggiunto l'ottava posizione della classifica cilena.

Tracce

Classifiche

Note

Collegamenti esterni